Ива́н Никола́евич Кузнецо́в () — советский актёр кино. Заслуженный артист РСФСР (1965).

Биография 
Иван Кузнецов родился 25 мая (7 июня) 1909 года в Саратове. Некоторое время работал в пароходстве механиком, затем поступил в Ленинградский техникум сценических искусств и окончил его в 1935 году.

С 1935 по 1946 год был актёром киностудии «Ленфильм», с 1946 года — актёр Театра-студии киноактёра в Москве. Член КПСС с 1955 года.

Скончался 23 августа 1976 года в Москве на 68-м году жизни. Похоронен на Ваганьковском кладбище (4 уч.).

Фильмография 

  — Люблю ли тебя? — Николка
  — Семеро смелых — Рыбников
  — Тринадцать — Акчурин
  — Федька — боец (в титрах не указан)
  — Комсомольск — Буценко
  — Гость — Авок
  — Великий гражданин (2-я серия) — Ибрагимов
  — Танкисты — Карасёв
  — Песнь о дружбе — Федя
  — Боевой киносборник № 2 — Михайлов
  — Танкер «Дербент» — Гусейн
  — Два бойца — Галанин
  — Небо Москвы — старший лейтенант Щербина, лётчик
  — Однажды ночью — Вяткин
  — Повесть о «Неистовом» — Катрич, механик
  — Сталинградская битва — боец (в титрах не указан)
  — Смелые люди — Табунщик
  — Сельский врач — Балашов
  — Случай в тайге — Долгушин
  — Золотые яблоки — лесничий
  — Повесть о лесном великане — Остап Андреевич
  — Тревожная молодость
  — Земля и люди — Катков
  — Максим Перепелица — председатель колхоза
  — Урок жизни — инженер (в титрах не указан)
  — Человек родился — Сорокин (в титрах не указан)
  — Семья Ульяновых — Егор
  — Екатерина Воронина — Максим Петрович
  — Отчий дом — бригадир шабашников
  — Мечты сбываются — Аламбеков, старший механик
  — Сверстницы — Веткин
  — Время летних отпусков — Роман Григорьевич Антонюк, парторг
  — Северная повесть — матрос Пахомыч
  — Домой — эпизод
  — Королевство кривых зеркал — Бар
  — При исполнении служебных обязанностей — каюр Ефим
  — Армия «Трясогузки» — Кондрат
  — Валера — пожилой рыболов
  — На завтрашней улице — таксист
  — Мальчик и девочка — полковник
  — По тонкому льду — хозяин квартиры
  — Измена — Семёнов
  — Три дня Виктора Чернышёва — Семён Андреевич
  — Наши знакомые — татарин-старьёвщик
  — Адам и Хева — Кара-Хартум
  — Засада — эпизод (в титрах не указан)
  — Молчание доктора Ивенса — эпизод
  — Ливень — эпизод
  — Легенда о Тиле — эпизод
  — Небесные ласточки — эпизод

Признание и награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (6 марта 1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием
 Заслуженный артист РСФСР (1965)

Примечания

Ссылки 
 Иван Кузнецов в Авторском проекте Алексея Тремасова

Члены КПСС
Похороненные на Ваганьковском кладбище